Yahşihan (district), een Turks district in de provincie Kırıkkale
 Yahşihan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yahşihan